Марсель Эрдаль (родился в 1945) — лингвист и тюрколог, профессор и руководитель кафедры тюркологии  в Университете Гёте во Франкфурте. Окончил Роберт-колледж (Стамбул) в 1963 году.
Изучает тюркские языки народов СНГ, в частности шорский язык

Публикации 
 Тюркская надпись греческими буквами в Надь-Сент-Миклош , (The Turkic Nagy-Szent-Miklos Inscription in Greek Letters) 1988
 Древнее тюркское словообразование: функциональный подход к лексике, (Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon) 1991
 Язык волжских булгарских надписей, (Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften) 1993
 Грамматика древнетюркского языка, (A Grammar of Old Turkic) 2004

Примечания 

Родившиеся в 1945 году
Преподаватели Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте
Незавершённые статьи о лингвистах
Лингвисты Германии
Википедия:Биографии современников
Тюркологи